Palme har flere betydninger eller specialiseringer:
 Botanisk: En planteart i Palme-familien, nogle gange benævnt "ægte palme"
 Gartneri/Havebrug/Stueplanter: En planteart i Palme-familien, en planteart i Koglepalme-ordenen eller en planteart i Skruepalme-ordenen. Desuden omtales visse andre planter nogle gange ukorrekt som palmer, f.eks. Yucca-palme der egentlig er en agave og bør betegnes palmelilje
 Olof Palme – en svensk politiker
 Rudolph Palme – en tysk komponist
 Den Gyldne Palme – en international filmpris